Vinson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Auguste Vinson
  Jean François Dominique Émile Vinson